Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Alexander Waske (secondo turno)
 Gilles Elseneer (Qualificato)

 Tomáš Zíb (ultimo turno)
 Arvind Parmar (Qualificato)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Michaël Llodra (Qualificato)

Qualificati 

 Michaël Llodra
 Jean-Claude Scherrer

 Arvind Parmar
 Gilles Elseneer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2003